Hrvatska demokršćanska stranka
 Hrvatska demokratska stranka
 Hrvatsko društvo skladatelja 

Kratice